Bobby – darmowa internetowa usługa walidacji stron internetowych
 Bobby – album muzyczny Bobby'ego Browna wydany przez MCA
 Bobby – film z Bollywood z 1973
 Bobby – film z Bollywood z 2002
 Bobby – amerykański film z 2006
 Bobby Generic – fikcyjna postać z serialu animowanego Świat Bobbiego